Ел Нуево Параисо има више значења:

 Ел Нуево Параисо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Нуево Параисо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Параисо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Параисо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Параисо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нуево Параисо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Нуево Параисо, Ел Лимон (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику